Аркадіуш Рейковський () — польський композитор.

Творчість 
Рейковський створює саундтреки для відеоігор польського виробництва, інколи — для фільмів. Він намагається створювати дуже емоційні і динамічні мелодії з максимальною увагою до деталей, які б змусили слухача почуватися так, наче він опинився у зовсім іншому місці.

За словами Рейковського, на його творчість сильно вплинули азійська музика та ряд відомих композиторів: Ганс Ціммер, Джон Вільямс, Джеймс Ньютон Говард, Александр Деспла, Каваї Кендзі, Хісайсі Дзьо, Умебаясі Сігеру, Ямаока Акіра та Міцуда Ясунорі.

Роботи

Відеоігри

Посилання 

 Аркадіуш Рейковський на IMDb.
 Офіційний сайт. 
 Профіль на Facebook.

Уродженці Кракова
Польські композитори
Композитори XXI століття
Композитори музики для відеоігор